Кубок Интертото 1970 был 10-м розыгрышем Кубка Интертото, европейского футбольного турнира для клубов, не попавших в официальные турниры УЕФА. В этом сезоне также игрался только групповой раунд. В турнире участвовали 52 клуба.

Групповой раунд 
Команды были разделены на тринадцать групп по четыре клуба в каждой.

Группа A1

Группа A2

Группа A3

Группа A4

Группа A5

Группа B1

Группа B2

Группа B3

Группа B4

Группа B5

Группа B6

Группа B7

Группа B8

Ссылки 
 Кубок Интертото 1970 на странице Pawel Mogielnicki (RSSSF)

Футбол в Европе в 1970 году